Amerikansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Amerikansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Amerikansaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar